Нимфе́й (, ; ) — распространённое географическое название греческого происхождения; также архитектурное понятие, связанное с периодом античности.
 
 Нимфеум (нимфей) — древнегреческое святилище, посвящённое нимфам.
 Нимфей — древнегреческий город в Крыму, на берегу Керченского пролива.
 Нимфей — средневековый греческий город в Ионии, современный турецкий город Кемальпаша.
 Нимфей — гора и местечко в Иллирии, близ Аполлонии, при реке Aoe.
 Нимфейская бухта — гавань и мыс в Иллирике в 3 милях от острова Вис, Кабо-ди-Редени.
 Нимфейский мыс — один из мысов полуострова Халкидики.